Denumirea de Kozița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kozița, un sat în comuna Djebel, regiunea Kărdjali;
 Kozița, un sat în comuna Popovo, regiunea Tărgoviște.